Фарен:
 Фарен — коммуна в Германии, земля Шлезвиг-Гольштейн.
 Фарен — коммуна во Франции, департамент Эн.